System I steht für:

 System i, Computerbaureihe von IBM
 System I, Äquatorregionen des Jupiter, siehe Jupiter (Planet) #Rotation